Marie est un nom propre.

Prénom et patronyme 
Marie est un prénom féminin, parfois utilisé comme masculin surtout en composition, ce qui en fait un prénom épicène.

Marie est aussi utilisé comme nom de famille.

Saintes et bienheureuses 
 Marie, mère de Jésus
 Marie, mère de Jacques

Nom en religion

Congrégations 
 Compagnie de Marie
 Congrégation des Religieuses du Sacré-Cœur de Marie
 Filles de Marie Immaculée
 Fils du Cœur Immaculé de Marie
 Franciscaines missionnaires de Marie
 Frères de la Miséricorde de Marie-Auxiliatrice
 Oblats de Marie-Immaculée
 Orantes de Marie-Médiatrice
 Ordre des Servites de Marie
 Serviteurs de Jésus et de Marie
 
 Sœurs de Marie Reine des Apôtres

Reines et princesses souveraines 
 Marie (~385-407), impératrice romaine, fille de Stilicon et épouse d'Honorius
 Marie (vers 690-vers 720), impératrice byzantine et épouse de l'empereur romain Léon III l'Isaurien
 Marie (vers 730-751), impératrice byzantine, épouse de l'empereur Constantin V
 
 
 
 
 Marie d'Aragon
 Marie d'Arménie ou Marie d'Amnia (), fille (ou petite-fille ?) de Saint Philarète, épouse de l'empereur Constantin VI.
 Marie d'Autriche (1528-1603), Impératrice du Saint-Empire, fille de Charles Quint, épousa en 1548 son cousin Maximilien II.
 
 Marie de Béarn, fille, sœur ou épouse de vicomtes de Béarn, de Gabardan et de Brulhois, et détint brièvement le titre entre 1170 et 1171
 
 
 
 
 
 
 
 
 Marie  d'Écosse née Marie Stuart (1542-exécutée en 1587), reine d'Écosse et de France.
 
 
 
 
 
 
 Marie Leszczyńska (1703-1768), princesse polonaise, reine de France.
 
 
 Marie de Médicis (1573-1642), épouse d'Henri IV de France, reine de France, puis régente.

Personnes portant ce prénom 
 Pour voir toutes les pages commençant par Marie, consulter la liste générée automatiquement pour le nom Marie.

Célébrités masculines 
 Nicolas de Condorcet : né Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat, marquis de,
 Émiland Gauthey : né Émiland Marie Gauthey,
 Joseph Marie Jacquard,
 Marquis de Morès : né Antoine Amédée Marie Vincent Manca de Vallombrosa
 Aristide Patu de Rosemont : né Aristide Désiré Marie Joseph Patu de Rosemont, homme politique français et fils du peintre Jean-Joseph Patu de Rosemont,
 Joséphin Soulary : né Joséphin Joseph Marie Soulary,
 Voltaire : François Marie Arouet, dit,
 Jean-Marie Le Pen
 Bernard-Marie Koltès

La prédominance de la connotation féminine de ce prénom impose souvent à l'usage de ne le placer que très rarement en première position. Il marque aussi l'appartenance religieuse.

Pseudonyme 

 Marie-France Dufour (1949-1990), chanteuse française ;

Patronyme 

 Adrien Marie (1848-1891), graveur, illustrateur, peintre et voyageur français ;
 André Marie (1897-1974), homme politique français ;
 André-Jacques Marie (né en 1925), athlète français ;
 Armand Marie (?), homme politique français, ancien maire de Caen ;
 Aurelius Marie (1904-1995), homme d'État britannique, président du Commonwealth de la Dominique ;
 Bernard Marie, (1918-2015), homme politique français et arbitre de rugby ;
 Constance Marie, née en 1965, est une actrice américaine ;
 Emmanuelle Marie (1965-2007), auteure et comédienne française ;
 Gabriel Marie (1852-1928), est un compositeur français de musique ;
 Gérald Marie (1950-) une personnalité française du mannequinat ;
 Jean-Baptiste Simon Firmin Marie vicomte de Fréhaut (1769-1835), général de division français ;
 Jean-Étienne Marie (1919-1987), compositeur français de musique contemporaine ;
 Jean-Jacques Marie, né en 1937, historien français spécialiste de l'Union soviétique ;
 Jean-Michel Mathieux-Marie (1947-), artiste graveur français ;
 Joseph-François Marie (1738–1801), professeur de mathématiques au collège Mazarin ;
 Joseph Marie (1821-1884), architecte paysagiste originaire de Maincourt (78) ;
 Lisa Marie (1968-) est un mannequin et actrice américaine ;
 Marin-Marie (1901-1987), écrivain et un peintre de marine français ;
 Maurice Marie-Sainte, ecclésiastique catholique martiniquais ;
 Michèle Alliot-Marie, née en 1946, femme politique française ;
  : plusieurs personnes portent à la fois ce prénom et ce patronyme ;
 Phoenix Marie, actrice x américaine ;
 Romuald Marie (1988-), footballeur français ;
 Rose Marie, (1923-2017), actrice américaine ;
 Stéphane Marie, rédacteur en chef-jardinier de l'émission de , Silence ça pousse ;
 Thierry Marie, né en 1963, coureur cycliste français ;
 Valérie Alma-Marie (1959-), écrivain français ;
 Virginie Marie (1978-), judokate française.

Toponyme 

  ;
 Marie, commune des Alpes-Maritimes ;
 Marie, ville du comté de Mississippi, dans l'État américain de l'Arkansas ;
 Marie-Galante, île des Antilles ;
 Pont Marie, pont franchissant la Seine à Paris, en France ;
 Pont Marie, station de métro à Paris ;
 .

Titre

Cinéma 
 Marie, film tchécoslovaque de Václav Vorlíček (1964)
 Marie, film américain de Roger Donaldson (1985)
 Marie, film belge de Marian Handwerker (1993)
 Marie, film américain de Fred Carpenter (2001)
 Marie de Nazareth, film français de Jean Delannoy, sorti en 1995
 Princesse Marie, film français de Benoît Jacquot, sorti en 2004

Télévision 
 Marie, téléfilm ouest-allemand de Hans W. Geißendörfer (1972)
 Marie, téléfilm français de Bernard Sobel (1980)

Chanson 
 Marie, Marie est une chanson française de Gilbert Bécaud sortie en 1959.
 Marie douceur, Marie colère est une chanson de Marie Laforêt sur la musique de Paint It, Black sortie en 1966.
 Marie Jeanne est une chanson de Joe Dassin sur la musique de Ode to Billie Joe sortie en 1967.
 Petite Marie est une chanson de Francis Cabrel, dédicacée à son épouse Mariette, et sortie en 1977.
 Elle danse, Marie est une chanson de François Valéry sortie en 1983.
 Marie-Jeanne est une chanson de Michel Sardou parue en 1990
 Marie ma belle est une chanson de Michel Sardou parue en 1994
 Marie est une chanson de Johnny Hallyday parue en 2002

Littérature 
 Marie, roman de Henry Rider Haggard ;
 Marie, roman de Marek Halter ;
 Marie, roman d'Anne Robillard.

Autres usages 
 Marie, personnage récurrent de la série de jeux vidéo Animal Crossing.
 Marie-couche-toi-là, femme de petite vertu.
 Marie, marque française de produits alimentaires (notamment de surgelés).
 Marie, vaisseau de la Marine royale française.
 Marie, un des deux bourdons de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Marie est également un biscuit au beurre et au lait concentré typiquement anglais que l'on trouve au Royaume Uni et dans les pays membres du Commonwealth.

Voir aussi 

 
  : toponymes et noms dérivés
 Bain-marie, une technique de chauffage qui utilise un récipient rempli à moitié d'un liquide (eau ou huile) dans lequel est placé un récipient plus petit contenant la préparation à chauffer (système dont le nom fait référence à Marie la Juive)
 Chardon-Marie (Silybum marianum), une plante de la famille des Astéracées (ou Composées), seul représentant connu du genre Silybum
 Cœur de Marie (Dicentra spectabilis L.), une plante vivace de la famille des Papavéracées
 Marie-salope, un chaland destiné à recevoir les vases et sables extraits par dragage

Patronyme français
Homonymie de prénom